Ostade kan syfta på:

 Adriaen van Ostade (1610–1685), nederländsk konstnär
 Isaac van Ostade (1621–1649), nederländsk konstnär